Grogolan (Dukuhseti)
 Grogolan (Karanggede)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing